Starowola peut désigner en Pologne :
voïvodie de Mazovie
 Starowola, village du powiat de Garwolin
 Starowola, village du powiat de Wołomin
voïvodie de Podlachie
 Starowola, village